Porong kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Porong, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Porong, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar